Takeru Otsuka (en ), né le  à Atsugi, est un snowboardeur japonais.

Palmarès

Coupe du monde 
 1 petit globe de cristal :
 Vainqueur du classement big air en 2019.
 5 podiums dont 3 victoires.

Détails des victoires

Liens externes 
 

Naissance en avril 2001
Naissance à Atsugi
Snowboardeur japonais
Sportif japonais du XXIe siècle